Змагання у бігу на 800 метрів у чоловіків на Літніх Олімпійських іграх 2008 у Пекіні проходили з 20 по 23 серпня на Пекінському національному стадіоні.

Медалісти

Кваліфікація учасників 
Національний олімпійський комітет (НОК) кожної країни мав право заявити для участі у змаганнях не більше трьох спортсменів, які виконали норматив А (1:46,00) у кваліфікаційний період з 1 січня 2007 року по 23 липня 2008 року. Також НОК міг заявити не більше одного спортсмена з числа тих, хто виконали норматив У (1:47,00) у той же період. Кваліфікаційні нормативи були встановлені ІААФ.

Рекорди 
 Дані наведені на початок Олімпійських ігор.

Змагання 

Перші два спортсмени з кожного забігу незалежно від показаного часу автоматично потрапляють до півфіналу змагань. Також в наступний раунд потрапляють ще 8 учасників, які показали найкращий час серед всіх інших спортсменів.

Перший раунд

Півфінали 
Перші два спортсмени з кожного забігу потрапляють у фінал плюс 2 учасники, які показали найкращий час серед всіх інших спортсменів.

Перший півфінал 
21 серпня 2008 — 19:50

Другий півфінал 

21 серпня 2008 — 19:58

Третій півфінал 

21 серпня 2008 — 20:06

Фінал 
23 серпня 2008 — 19:30

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Чоловіки
Чоловіки